Новый Орач () — посёлок, относится к Окнянскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 128 человек. Почтовый индекс — 67902. Телефонный код — 4861. Занимает площадь 0,54 км². Код КОАТУУ — 5123182307.

Местный совет 
67932, Одесская обл., Окнянский р-н, с. Малаевцы

Примечания

Ссылки 
 Новый Орач на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Окнянского района